Сезон 1954/55 — 45-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 44-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1954/55
Чемпионат Австрии 1954/55 на сайте AustriaSoccer.at

1954/1955
Аустрия Вена